Der Sadonski rajon (, Rajon Sadonsk) ist ein Rajon in der Oblast Lipezk in Russland. Verwaltungssitz ist die namensgebende Stadt Sadonsk.

Geschichte 
Der Sadonski rajon wurde im Jahre 1928 gegründet.

Verwaltungsgliederung 
Der Sadonski rajon gliedert sich in 17 Landgemeinden (selskoje posselenije) und eine Stadtgemeinde (gorodskoje posselenije).

Einzelnachweise 

Rajon in der Oblast Lipezk